Кало́жицы — посёлок в Большеврудском сельском поселении Волосовского района Ленинградской области.

История 
На карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по шведским материалам 1676 года, на месте посёлка Каложицы обозначены две смежные мызы Lillienhagen и Lillienberg.

На шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года, также под названием Lillienhagen и Lillienberg.

На «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний» 1860 года на месте посёлка Каложицы обозначена одна безымянная мыза.

В 1900 году, согласно «Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии», мыза Каложицы площадью 1548 десятин принадлежала барону Феофилу Константиновичу Штакельбергу.

По данным 1966 года поселение имело наименование усадьба Каложицы.

По данным 1973 года посёлок назывался Каложицы и входил в состав Каложицкого сельсовета, административным центром которого являлась деревня Хотыницы.

По данным 1990 года в посёлке Каложицы проживали 766 человек. Посёлок являлся административным центром Каложицкого сельсовета в который входили 10 населённых пунктов: деревни Большие Озертицы, Загорицы, Каложицы, Молосковицы, Озертицы, Ушевицы, Хотыницы, Хревицы; посёлки Каложицы и Молосковицы, общей численностью населения 1702 человека.

В 1997 году в посёлке проживали 640 человек, в 2002 году — 698 человек (русские — 89 %), в 2007 году — 592.

В мае 2019 года посёлок вошёл в состав Большеврудского сельского поселения.

География 
Посёлок Каложицы расположен в западной части района на автодороге  (Гатчина — Ополье), в месте примыкания к ней автодороги  (Хотыницы — Каложицы).

Расстояние до районного центра — 25 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Молосковицы — 2 км.

Демография

Экономика 
В посёлке имеется опытно-производственное хозяйство, специализируется на картофеле.

Известные жители 
После Великой Отечественной войны в посёлке Каложицы в совхозе работал бригадиром электриков Герой Советского Союза Т. И. Морозов.

Прочее 
В апреле 2001 года в посёлке открыт детский дом на 40 воспитанников.

Фото

Улицы 
Клубная, Полумызок, Роща, Центральная.

Примечания 

Населённые пункты Волосовского района
Мызы Ингрии